Selena Dibrowa (ukrainisch ; russische Entsprechung Зелёная Диброва/Seljonaja Dibrowa) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Selena Dibrowa (Kehytschiwka), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kehytschiwka
 Selena Dibrowa (Saritschne), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Saritschne
 Selena Dibrowa (Saporischschja), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja
 Selena Dibrowa (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Selena Dibrowa (Jampil), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Jampil
 Selena Dibrowa (Horodyschtsche), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Horodyschtsche
 Selena Dibrowa (Korsun-Schewtschenkiwskyj), Siedlung in der Oblast Tscherkassy, Rajon Korsun-Schewtschenkiwskyj